Die Nemzeti Bajnokság 1996/97 war die 96. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 10. August 1996 und endete am 28. Mai 1997. Von Anfang Dezember 1996 bis Ende Februar 1997 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum 20. Mal MTK Budapest FC.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften bestritten in Hin- und Rückspiel jeweils zwei Relegationsspiele.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Dadurch schaffte Stadler FC den Klassenverbleib, III. Kerületi TVE stieg ab.

Weblinks 
 Hungary 1996/97 auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1997
Fußballsaison 1996/97